Mecz finałowy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 1990 odbył się 8 lipca 1990 roku na stadionie Stadio Olimpico w Rzymie we Włoszech. Spotkały się w nim reprezentacja Niemiec Zachodnich z reprezentacją Argentyny. Sędzią tego meczu był Edgardo Codesal (Meksyk). Po pokonaniu Argentyny w meczu finałowym Niemcy wywalczyli swój trzeci tytuł mistrzów świata. Zwycięski gol padł z rzutu karnego pod koniec regulaminowego czasu gry, a jedyną bramkę strzelił Andreas Brehme. Tym samym to reprezentacja Niemiec Zachodnich zdobyła główne trofeum. Puchar Świata wzniósł kapitan zwycięskiej drużyny, Lothar Matthäus, który otrzymał tę nagrodę z rąk ówczesnego prezydenta Włoch, Francesco Cossigi.

Uczestnicy 
 vs

Droga do finału

Mecz 

MISTRZ ŚWIATA 1990

RFN

 TRZECI TYTUŁ

Przypisy 

Mecze finałowe Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 1990
Reprezentacja Niemiec w piłce nożnej
Reprezentacja Argentyny w piłce nożnej